Евге́ний Леони́дович Ре́дькин (2 февраля 1970, Ханты-Мансийск) — советский и белорусский биатлонист, олимпийский чемпион и чемпион мира.

В 1992 году на Олимпиаде в Альбервиле 22-летний Редькин сенсационно завоевал золотую медаль в гонке на 20 км, отстреляв «на ноль» и на 6,4 сек опередив немца Марка Кирхнера, промахнувшегося трижды. Это была дебютная и единственная гонка Редькина на той Олимпиаде — ни в спринте, ни в эстафете он не участвовал.

В том же 1992 году на чемпионате мира в Новосибирске Редькин в составе сборной СНГ выиграл командную гонку на 10 км.

Кроме олимпийской победы лучший индивидуальный результат Редькина — 6-е место в индивидуальной гонке в Фагернесе в сезоне 1991/92.

В 1994 году на Играх в Лиллехаммере в составе сборной Беларуси Редькин вновь выступил в гонке на 20 км, но с 6 промахами занял лишь 53-е место.

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU 
 

Биатлонисты СССР
Биатлонисты Белоруссии
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по биатлону
Почётные граждане Ханты-Мансийска